Александру Корня — Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні.
 Димітріе Корня — румунський міністр закордонних справ (1876 — 26 квітня).
 Дойна Корня — румунський дисидент та громадський діяч.
 Олександр ІІІ Корня — господар Молдовського князівства (грудень 1540- лютий 1541).